Haleb ist:

 eine Bezeichnung für Aleppo
 der Name des Pferdes Haleb